Coppa dei Balcani – competizione calcistica per club (1961-1994)
 Coppa dei Balcani – competizione calcistica per nazionali (1929-1936, 1946-1948, 1973-1980)